Zeughausstraße bzw. Zeughausstrasse steht für:
 Zeughausstraße (Darmstadt), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Darmstadt/Darmstadt Mitte
 Zeughausstraße (Hamburg), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Hamburg-Neustadt (Nord)
 Zeughausstraße (Köln)
 Zeughausstrasse (Winterthur), siehe Liste der Kulturgüter in Winterthur/Kreis 1 und Liste der Kulturgüter in Winterthur/Kreis 7
 Zeughausstraße (Wolfenbüttel)